Ramptjärn kan syfta på:
Ramptjärnen, Dalarna, sjö i Borlänge kommun, 
Ramptjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn